

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Czerniów – część wsi Pieszowola w woj. lubelskim, w pow. parczewskim, w gminie Sosnowica
 Czerniów – przysiółek wsi Kromołów w woj. opolskim, w pow. krapkowickim, w gminie Walce

Inne 
 Czerniów – wieś na Ukrainie, w obwodzie iwanofrankiwskim, w rejonie rohatyńskim